Toponímia:
 Glasgow, ciutat d'Escòcia, al Regne Unit
 Glasgow (Delaware)
 Glasgow (Illinois)
 Glasgow (Kentucky)
 Glasgow (Missouri)
 Glasgow (Montana)
 Glasgow (Pennsilvània)
 Glasgow (Virgínia)
 Glasgow (Virgínia de l'Oest)
 Glasgow Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Organitzacions:
 Glasgow Gaelic School, escola de Glasgow que imparteix les seves classes en gaèlic escocès 
 Glasgow Rangers, club de futbol escocès amb seu a Glasgow, Escòcia
 Glasgow Warriors
 Celtic Glasgow
 Universitat de Glasgow
 Miscel·lània:
 Ellen Glasgow (1874, Richmond, Virginia – 1945), escriptora estatunidenca 
 Escala de Glasgow, escala neurològica dissenyada per avaluar el nivell de consciència
 Metro de Glasgow  o Glasgow Subway , línia de metro de Glasgow, Escòcia